Normand « Norm » Dubé, né le  à Sherbrooke au Canada, est un joueur canadien de hockey sur glace. Il est le père de Christian Dubé.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1969-1970||Castors de Sherbrooke||LHJMQ||52||19||34||53||27||-||-||-||-||-
|-
|1970-1971||Castors de Sherbrooke||LHJMQ||62||72||66||138||17||8||4||7||11||10
|-
|1971-1972||Université de Sherbrooke||QCAA||21||25||30||55||67||-||-||-||-||-
|-
|1972-1973||Kings de Springfield||LAH||66||30||30||60||21||-||-||-||-||-
|-
|1973-1974||Kings de Springfield||LAH||48||32||21||55||10||-||-||-||-||-
|-
|1974-1975||Scouts de Kansas City||LNH||57||8||10||18||54||-||-||-||-||-
|-
|1974-1975||Reds de Providence||LAH||14||5||0||5||4||-||-||-||-||-
|-
|1975-1976||Scouts de Kansas City||LNH||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|1975-1976||Indians de Springfield||LAH||67||31||38||69||28||-||-||-||-||-
|-
|1976-1977||Jaros de la Beauce||NAHL||29||20||32||52||12||-||-||-||-||-
|-
|1976-1977||Nordiques de Québec||AMH||39||15||18||33||8||14||3||12||15||11
|-
|1977-1978||Nordiques de Québec||AMH||73||16||31||47||17||10||2||2||4||6
|-
|1978-1979||Nordiques de Québec||AMH||36||2||13||15||4||-||-||-||-||-
|-
|1978-1979||Dusters de Binghamton||LAH||36||9||24||33||18||8||4||5||9||14
|-
|1979-1980||Voyageurs de la Nouvelle-Écosse||LAH||79||40||61||101||49||6||4||2||6||2
|-
|1980-1981||HC Sierre||LNB|| || || || || || || || || || 
|-
|1981-1982||HC Sierre||LNB|| || || || || || || || || || 
|-
|1982-1983||HC Sierre||LNB||32||36||28||64|| || || || || || 
|-
|1983-1984||HC Sierre||LNB||32||38||35||73|| || || || || || 
|-
|1984-1985||HC Sierre||LNB|| || || || || || || || || || 
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
|1987-1988||HC Martigny||LNB||4||1||6||7||2|| || || || || 

|310||147||174||321||130||14||8||7||15||15

|148||33||62||95||29||24||5||14||19||17

Trophées 
LHJMQ
Récipiendaire du trophée Frank-J.-Selke en 1970-1971

LAH
Récipiendaire du trophée Les-Cunningham en 1979-1980
Récipiendaire du trophée John-B.-Sollenberger en 1979-1980
Récipiendaire du trophée Fred-T.-Hunt en 1979-1980

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en septembre 1951
Naissance à Sherbrooke
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Castors de Sherbrooke
Joueur des Kings de Springfield
Joueur des Scouts de Kansas City
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Jaros de la Beauce
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Dusters de Binghamton
Joueur des Voyageurs de la Nouvelle-Écosse
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Martigny
Gagnant du trophée Les-Cunningham
Gagnant du trophée Fred-T.-Hunt
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace